Die Liste der deutschen Fußballnationalspieler der Amateure enthält alle 306 Spieler, die mindestens ein Spiel für die DFB-Amateurnationalmannschaft zwischen ihrem ersten offiziellen Länderspiel 1952 und der Auflösung des Teams im Jahre 1979 bestritten haben. 100 Spieler erzielten 263 Tore.

Nicht berücksichtigt sind die vier "deutsch-deutschen" Ausscheidungsspiele in den Jahren 1959 und 1963 gegen die Fußballnationalmannschaft der DDR.

Es werden die Anzahl ihrer Spiele und Tore, der Zeitraum der Einsätze sowie die Vereine von denen die Spieler einberufen wurden, angeführt. Zusätzlich ist es möglich, alle Spieler nach Anzahl ihrer Einsätze und Tore sowie Jahr des ersten und letzten Einsatzes und nach Verein zu sortieren.

Literatur 
 Karl-Heinz Heimann, Karl-Heinz Jens: Kicker-Almanach 1989. Copress-Verlag. München 1988. ISBN 3-7679-0245-1, S. 126–134.
 Jürgen Bitter: Deutschlands Fußball. Das Lexikon. Sportverlag, Berlin 2000, ISBN 3-328-00857-8, S. 19–21.
 Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.): Fußball-Jahrbuch 1981/82. Limpert Verlag. Bad Homburg v.d.H. 1982, ISBN 3-7853-1383-7, S. 142–152, 199/200.

Deutschland3
Deutsche Fußballnationalmannschaft